Михаил Ермаков:
 Ермаков, Михаил Евгеньевич (1947—2005) — советский и российский синолог.
 Ермаков, Михаил Иванович (1919—1994) — советский государственный и военный деятель, заместитель председателя КГБ СССР.
 Ермаков, Михаил Тимофеевич (1902—после 1941) — советский общественный деятель, председатель Центрального совета Осоавиахима ЧАССР.